Zealandia kan syfta på:

Zeelandia – en kontinent som ligger under vatten efter att ha brutit sig loss från Australien
Zealandia Bank – en undervattensvulkan i Nordmarianerna i västra Stilla havet